Сезон ФК «Гранада» 2015—2016 - 84-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада і його 22-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Див. також 
ла-Ліга 2015—2016

Посилання 
Club's official website

Сезони ФК «Гранада»
Granada CF